Brauss ist der Familienname von:

 Arthur Brauss (* 1936), deutscher Schauspieler
 Heinrich Brauss (* 1953), deutscher General des Heeres der Bundeswehr

 Siehe auch
 Braus
 Brauß